Отатес има више значења:

 Отатес (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Отатес (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Отатес (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Отатес (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику